Interestatal 580 es la designación para varias autopistas interestatales en los Estados Unidos, todas las cuales están relacionadas con la Interestatal 80:

 Interestatal 580, un autopista que conecta el área de la bahía de San Francisco con el valle de San Joaquín desde la U.S. Route 101 hasta la Interestatal 5
 Interestatal 580, un autopista que conecta Carson City, Nevada con Reno, Nevada (también firmado como U.S. Route 395)